Гродзиск-Велькопольский:

 Гродзиск-Велькопольский — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гродзиский повят.
 Гродзиск-Велькопольский — гмина (волость) в Польше, входит в Гродзиский повят, Великопольское воеводство.